Doucouré ist der Familienname folgender Personen:

 Abdoulaye Doucouré (* 1993), französischer Fußballspieler
 Cheick Doucouré (* 2000), malischer Fußballspieler
 Ladji Doucouré (* 1983), französischer Hürdenläufer
 Lassana Doucouré (* 1988), französischer Fußballspieler
 Maïmouna Doucouré (* 1985), französische Regisseurin und Drehbuchautorin
 Mamadou Doucouré (* 1998), französisch-senegalesischer Fußballspieler
 Siriné Doucouré (* 2002), französisch-malischer Fußballspieler